

Б'юна-Віста —  округ штату Айова
 Б'юна-Віста — місто, штат Колорадо
 Б'юна-Віста — місто, штат Джорджія
 Б'юна-Віста — місто в окрузі Портедж, штат Вісконсин
 Б'юна-Віста — місто в окрузі Ричленд, штат Вісконсин
 Б'юна-Віста Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Б'юна-Віста — переписна місцевість в окрузі Амадор, штат Каліфорнія
 Б'юна-Віста — переписна місцевість, штат Мічиган
 Б'юна-Віста — переписна місцевість, штат Техас

Див. також 
 Буена-Віста